Gornjosaksonski jezik (ISO 639-3: sxu; gornjosaski; upper saxon), jedan od tri istočna srednjonjemačka jezika, šire srednjonjemačke skupine, kojim govori oko 2 000 000 Sasa (1998 Andreas Thomsen) na području istočne Njemačke u državama Sachsen i Sachsen-Anhalt, uključujući gradove Dresden, Leipzig, Chemnitz i Halle. U planinama Erzgebirge na granici Saske i Češke (gdje se nazivaju Krušné hory), govori se dijalektom erzgebirgisch.

Izvori

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th)

Srednjonjemački jezici
Jezici Njemačke
jezici po abecedi:G